Gordionus är ett släkte av djur. Gordionus ingår i familjen Chordodidae, ordningen Gordioidea, fylumet tagelmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Tagelmaskar
Gordionus